

Anno 
 781 o 781 a.C.

Codici 
 781 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Quito, nella regione Pichincha, dell'Ecuador

Matematica 
 781 – numero